Vanakripa är ett släkte av svampar. Vanakripa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vanakripa